Појам Вилијам III може да се односи на:

 Вилијам III Аквитански
 Вилијам III Сицилијански
 Вилијам III Орански